Dobrotești (Dolj) ;
 Dobrotești (Teleorman) ;